Het polsstokhoogspringen voor heren werd als deel van atletiek tijdens de Olympische Spelen 2004 in Athene afgewerkt op 25 en 27 augustus 2004. De kwalificatie hoogte was 5,70 m dit betekent dat iedereen die deze hoogte haalde door ging naar de finale.

Kwalificatie

Finale 

Mannen Polsstokhoogspringen